Plusieurs confessions chrétiennes ont une cathédrale à Varsovie en Pologne :
 l’ancienne cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky se rattachait à l’Église orthodoxe russe ;
 la cathédrale Saint-Florian se rattache à l’Église catholique romaine (diocèse de Varsovie-Praga) ;
 la cathédrale Saint-Jean se rattache à l’Église catholique romaine (archidiocèse de Varsovie) ;
 la cathédrale du Saint-Esprit se rattache à l’Église polonaise-catholique ;
 la cathédrale Sainte-Marie-Madeleine se rattache à l’Église orthodoxe de Pologne.

Varsovie